Anglický právní termín civil law má dva podstatně odlišné významy, které se do češtiny překládají jako:

 kontinentální evropské právo (právní systém)
 občanské právo (právní odvětví)